Vladyslav Changelia (1988. augusztus 31. –) ukrán labdarúgó, jelenleg a Rákospalotai EAC játékosa.

Források 
 transfermarkt.co.uk

Ukrán labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az FK Arszenal Kijev labdarúgói
A REAC labdarúgói
1988-ban született személyek
Élő személyek